Éric Darmon est réalisateur et producteur, il est Secrétaire Général du Comité du Film Ethnographique au Musée de l’Homme et de l’Espace Krajcberg, Centre d’Art Contemporain, Art et Nature.

Biographie 
Il commence à s’intéresser au documentaire en suivant les séances du samedi matin à la Cinémathèque de Paris avec Jean Rouch. 

En 1974 il s’inscrit à l’Université Paris 7 en ethnologie, il suit les cours de Robert Jaulin, Jean Arlaud et Jean Douchet. Il part à Bamyan en Afghanistan étudier le rôle de la population Hazaras dans la société afghane. Il publie ensuite un guide sur l'Afghanistan aux éditions Armand Collin en 1978, juste avant l’invasion des soviétiques. 

Il fonde en 1982 la société de productions de films documentaires Mémoire Magnétique avec Xavier Gros. Ensemble ils réalisent des portraits « de gens ordinaires et extraordinaires », et constituent une mémoire de toutes sortes d’événements. Entre-temps, ils tournent des making of dont ceux du film Dionysos de Jean Rouch ( édité aux éditions Montparnasse en 2019) et d’Un amour de Swan de Volker Schlöndorff avec Christophe de Ponfilly, des captations de théâtre et de danse et des publicités.

En 1994, il rencontre Ariane Mnouchkine, avec qui il réalise son premier long documentaire Au soleil même la nuit, une immersion de trois heures dans le monde de la création théâtrale, il continuera de filmer pour elle, Tambours sur la digue et Le Dernier Caravansérail. Les années 1990 sont aussi celles d’une série de 150 croquis vidéo Minutes Européennes et d’une autre série Macédoine vue par. Il collabore aux émissions Thalassa avec Les maîtres chanteurs de Tsukiji et à Ushuaia avec Paroles d’indiens. Il participe à la création du Musée du Montparnasse avec Jean Marie Drot et Roger Pic et de l’Espace Krajcberg, Centre d’Art Contemporain, Art et Nature. 

À partir de 2000, il s’intéresse à la musique en produisant et réalisant pour Arte les portraits-documentaires de Philip Glass Looking Glass, Pierre Henry ou l’art des sons, Steve Reich Phase to Face, Heitor Villa-Lobos L’âme de Rio, les Percussions de Strasbourg Les artisans du son, et pour le magazine Classica Pierre Wissmer, un portrait. Depuis 2015 il produit et réalise la série Les Coulisses de la création 25 portraits d’auteurs et de compositeurs pour la Sacem.

Il a produit des courts métrages et des documentaires, dont Mémoires d’une famille cubaine, de Yan Vega (Grand Prix du Festival Paris Tout Court 2008), Jana Sanskriti, de Jeanne Dosse, Étrangers de l’intérieur sur l'exclusion de Tsiganes (Prix Mitrani au FIPA 2009) et Mémoire Tsigane l’autre génocide de Juliette Jourdan, Frans Krajcberg, portrait d’une révolte de Maurice Dubroca, M le Mocky de Françoise Michaud en production.

Il intervient également en produisant et réalisant des vidéos et installations pour les expositions dont Il était une fois l’Orient Express à Institut du Monde Arabe, et Le monde en tête au Musée des Confluences, des performances d’artistes (à Paris, New York, Séoul, Tokyo). Il réalise pour l’association Racines d’Enfance plusieurs films sur leurs actions de scolarisation au Sénégal. Il expose des œuvres vidéos lors de l’exposition Il y a un monde sans nous qui a lieu à la Galerie 7.5 avec Clotilde Maupin et Michel Blustein.

Notes et références

Liens externes 
 
http://www.memoiremagnetique.com/
Philip Glass, looking Glass
 Pierre Henry ou l'art des sons
Steve Reich: Phase to face
Au Soleil même la nuit
Il était une fois l'Orient Express à l'Institut du monde arabe
Le monde en tête au Musée des Confluences
Mémoire d'une famille cubaine
Étrangers de l'intérieur
Mémoires tsiganes, l'autre génocide

Réalisateur français
Naissance en 1951